Кубок Колумбии по футболу 2012, официально Кубок Postobón 2012 по названию главного спонсора, — 11-й розыгрыш Кубка Колумбии, соревнования для профессиональных клубов DIMAYOR. Он начался 14 февраля и закончился 17 октября 2012 года. Победитель получил право представлять Колумбию в Южноамериканском кубке 2013.

Формат 
В турнире приняло участие 36 команд. На первой фазе соревнования они были разделены на 6 групп по 6 клубов по географическому принципу. Команды играли каждый с каждым по два матча (дома и в гостях), в следующую фазу выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 4 команды из 6, занявших 3-е место, с наилучшими показателями. Вторая фаза начиналась с 1/8 финала и далее шли игры на выбывание с двухматчевыми сериями.

Первая фаза

Группа A 
Группа состояла из команд Карибского и Атлантического регионов.

Источник:

Группа B 
Группа состояла из команд региона Пайса и Сукре.

Источник:

Группа C 
Группа состояла из команд региона Сантандер и Бояка.

Источник:

Группа D 
Группа состояла из команд столичного округа Боготы и региона Соача.

Источник:

Группа E 
Группа состояла из команд Тихоокеанского региона.

Источник:

Группа F 
Группа состояла из Зоны Кофе.

Источник:

Вторая фаза

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 8, 9 и 15, а ответные 22 – 23 августа.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 5, 6 и 12 сентября, а ответные 12 и 19 сентября.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 17 октября, а ответные 24 октября.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 31 октября, а ответный 7 ноября.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Postobón
 Кубок Postobón на DIMAYOR.com
 Официальный регламент турнира 
 Кубок Колумбии 2012 на Soccerway.com

Кубок Колумбии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2012 году
Спорт в Колумбии в 2012 году